Трофимовка — река в России, протекает в Ульяновской области. Левый приток Сельди.

География 
Трофимовка берёт начало северо-восточнее села Сиуч. Течёт на юго-восток по открытой местности через деревню Елизаветино. Устье реки находится у села Тетюшское в 26,6 км по левому берегу реки Сельдь. Длина реки составляет 18 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свияга от истока до села Альшеево, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010400512112100002257
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 112100225
 Код бассейна — 08.01.04.005
 Номер тома по ГИ — 12
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 
 

Реки Ульяновской области
Притоки Сельди